

Communes 
Mairena est le nom de trois communes d'Andalousie, en Espagne
 Mairena, entité locale autonome (ELA) de la commune de Nevada, province de Grenade
 Mairena del Alcor, province de Séville
 Mairena del Aljarafe, province de Séville

Personnes 
 Antonio Mairena (1909-1983), chanteur espagnol de flamenco